Efraim Oloff, pastor i uczony toruński (1685-1735)
 Efraim Oloff, rajca i polityk toruński (1715-1766)